Heterogennost je vlastnost, kterou se označuje skutečnost, že určitý celek je složen z rozdílných částí. Heterogennost označuje různorodost, nestejnorodost.

 Heterogenní směs
 Heterogenní datový typ
 V oblasti Informačních technologií představuje síť, která se skládá z různých typů síťových zařízení s potenciálně rozmanitými parametry jako rozdílná velikost paměti, výpočetní výkon, architektura apod.
 Heterogenní síť v informatice

Související články 
 Homogenita